Gumnište (Gnjilane)
 Gumnište (Vučitrn)